Kąty Wrocławskie – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie wrocławskim
 Kąty Wrocławskie – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim
 Kąty Wrocławskie – dawna gromada
 Kąty Wrocławskie – stacja kolejowa w Kątach Wrocławskich, w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 Dekanat Kąty Wrocławskie